Giuseppe Adami ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Adami (Dramatiker) (1878–1946), italienischer Dramatiker
 Giuseppe Adami (General) (1891–1964), italienischer Generalmajor
 Giuseppe Adami (Schiedsrichter) (1915–2007), italienischer Fußballschiedsrichter